Cleoserrata är ett släkte av paradisblomsterväxter. Cleoserrata ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paradisblomsterväxter
Cleoserrata